Villa Galeazzi (Corbetta)
 Villa Richiedei-Galeazzi